Старкова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Старкова, Диана Вадимовна (род. 1994 или 1996) — супермодель украинского происхождения, победительница международных конкурсов красоты.
 Старкова, Клавдия Борисовна (1915—2000) — советский востоковед, специалист по семитологии и гебраистике.
 Старкова, Мария Митрофановна (1888—1970) — советская пианистка и педагог. См. также 
 Старков